PGU kan stå för:
 PGU –  en politik beslutad Sveriges riksdag år 2003, se Svensk politik för global utveckling
 pgu – språkkod för pagu (språk)